Guillem Vidal Andreu, jurista mallorquí, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entre 1994 i 2004.
 Guillem Vidal Bibiloni, polític mallorquí, senador al Senat espanyol entre 1991 i 1995.